Distretto di Palca – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Palca – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Palca – distretto del Perù nella regione di Puno
Distretto di Palca – distretto del Perù nella regione di Tacna